«Тарантул» (; США, 1955) — фантастический художественный фильм режиссёра Джека Арнольда, в главных ролях Джон Агар, Мара Кордей и Лео Дж. Кэрролл.

Премьера фильма состоялась 14 декабря 1955 года.

Слоган фильма: «Researchers seeking clue! Can anything escape it?»

Сюжет 
Профессор Жеральд Димер пытается предотвратить нехватку продовольствия в будущем. Он изобретает специальное питательное вещество, съев которое, животные вырастают до невероятных размеров. Он проверяет вещество на маленьких грызунах и тарантулах, после чего одни из них сходят с ума, а другие разрушают лабораторию и нападают на Димера. Гигантский тарантул выбирается в сельскую местность и начинает пожирать коров, а далее нападает и на людей.

В ролях

Факты 
 Во второстепенной роли снялся тогда ещё неизвестный Клинт Иствуд в роли пилота военного самолёта.
 Японцы под впечатлением от «Тарантула» сняли фильм «Сын Годзиллы», где также учёные решают вопрос о продовольственном кризисе, и там тоже присутствует гигантский паук Спиго (Кумонга), которого побеждает Годзилла.

Ссылки 
 

Фильмы ужасов 1955 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов о животных
Фильмы Джека Арнольда
Фантастические фильмы 1955 года
Фильмы США 1955 года